Brahim Abdeslam – terrorista francese naturalizzato belga di origine marocchina
 Chérif Abdeslam – calciatore algerino
 Mohamed Ben-Abdeslam – erudito musulmano nordafricano
 Salah Abdeslam – terrorista francese naturalizzato belga di origine marocchina